Nombre de Dios (spanisch für ‚Name Gottes‘) bezeichnet:

 Nombre de Dios (Durango), Ort in Mexiko
 Municipio Nombre de Dios, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Nombre de Dios (Panama), Stadt in Panama
 Río Nombre de Dios, Fluss in Panama
 Nombre de Dios (Mission), spanische katholische Mission in Florida, heute USA